De Taça da Liga 2020/21 was de 14e editie van de  Taça da Liga, een voetbaltoernooi voor clubteams uit Portugal. Het toernooi begon op 15 december 2020 door de coronapandemie al met de wedstrijden in de kwartfinales en eindigde met de finale op 23 januari 2021. Vanaf de halve finales werden de wedstrijden op neutraal terrein gespeeld. SC Braga was de titelhouder maar verloor in de finale met 1–0 van de latere landskampioen Sporting Lissabon en kon zijn titel hierdoor niet prolongeren.

Kwartfinales

Halve finales

Finale

Bekervoetbal 2020/21
Portugese voetbalbeker